Петровцы () — село,
Петровцевский сельский совет,
Миргородский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323285201. Население по переписи 2001 года составляло 1685 человек.

В Центральном Государственном Историческом Архиве Украины в городе Киеве есть документы православной церкви за 1752-1794 год

Является административным центром Петровцевского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Кузьменки.

Географическое положение 
Село Петровцы находится на левом берегу реки Хорол,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Рыбальское,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Мелюшки (Хорольский район),
на противоположном берегу — сёла Мальцы и Ярмаки.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Село указано на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года

Экономика 
 Молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 ГП «Дибровский конный завод № 62».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.

Известные люди 
 Кабачок, Владимир Андреевич (1892—1958) — бандурист, певец, дирижер, музыкальный педагог.
 Безгин, Борис Афанасьевич (1907—1957) — советский актер театра и кино.
 Иваненко, Павел Сергеевич (1918—1973) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Украина» (переименован в колхоз им. Иваненко).

Примечания